Jüan-jang je čínské jméno, které může znamenat:

 Jüan-jang (Che-nan) – okres v provincii Che-nan;
 Jüan-jang (Jün-nan) – okres v provincii Jün-nan;
 Jüan-jang (nápoj) – nápoj, směs kávy a čaje oblíbená v Hongkongu, pojmenovaná po kachničce mandarínské.